Municipio de Windham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Windham (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.
 Municipio de Windham (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Windham (condado de Wyoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wyoming.